Radio 7 steht für:

 Radio 7 (Ulm), privater Radiosender im Baden-Württemberg
 Radio 7 (Radio France)
 BBC Radio 7,  öffentlich-rechtlicher Hörfunksender in Großbritannien; siehe BBC Radio 4 Extra
 Radio 7 (Satellit), sowjetischer Amateurfunksatellit